Adula falcata är en musselart som först beskrevs av Gould 1851.  Adula falcata ingår i släktet Adula och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
falcata